

Anno 
 246 o 246 a.C.

Codici 
 246 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Klet Observatory - KLENOT, della Repubblica Ceca

Matematica 
 246 – numero